Нороструннинген, или Но́рёстру́ннинген, или Но́рост-Ру́ннинген () — мыс, самая восточная точка Гренландии и Северной Америки. Нороструннинген находится восточнее самой западной точки Исландии.

Этот мыс был впервые обнаружен и назван во время  под руководством Людвига Мюлиуса-Эриксена в августе 1906 года До этого не было известно, простирается ли Гренландия на восток в этом месте. Экспедиция разбила там стоянку для возвращения, прежде чем разделиться на две группы (одна в направлении Индепенденс-фьорда, другая по морскому льду в сторону Земли Пири).

Это место также посетил Эйнар Миккельсен во время экспедиции Алабама 1909—1912 года в поисках следов Мюлиуса-Эриксена, причем были обнаружены дневники с записями о более ранней экспедиции.

Однако это место уже было известно культуре инуитов, поскольку поблизости были обнаружены археологические артефакты, вероятно, относящиеся к культуре Индепенденс I (местоположение примерно в 80 км к западу).

Район охраняет лыжный патруль «Сириус».

Гренландия не является частью Северной Америки политически, поэтому многие считают, что самая восточная точка континента находится в Канаде — мыс Кейп-Спир, вблизи Сент-Джонса. Однако оба мыса расположены на островах, а самой восточной точкой континентальной Северной Америки является мыс Сент-Чарльз на полуострове Лабрадор.

Примечания 

Мысы Гренландии
Мысы Северного Ледовитого океана